Дайнеко — прізвище.

 Дайнеко Валентина Вікторівна ( 1946) — український вчений-лінгвіст.
 Дайнеко Валерій Сергійович ( 1951) — білоруський музикант.
 Дайнеко Вікторія Петрівна ( 1987) — російська співачка.
 Дайнеко Олексій Олексійович ( 1970 —  2016) — російський актор.
 Дайнеко Леонід Іванович ( 1935) — український політик білоруського походження.
 Дайнеко Леонід Мартинович (1940—2019) — білоруський письменник.

Див. також 
 Дейнека